Nyingtri (prefectuur), een prefectuur in de Tibetaanse Autonome Regio
Nyingtri (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Nyingtri in Tibet
Nyingtri (stad), de hoofdplaats van de prefectuur Nyingtri
Luchthaven Nyingtri c.q. Linzhi Airport, een luchthaven in de prefectuur Nyingtri